Peter Goddard ist der Name folgender Personen:

* Peter Goddard (Physiker) (* 1945), britischer Physiker
 Peter Goddard (Rennfahrer) (* 1964), australischer Motorradrennfahrer